DEC est un acronyme qui peut désigner :

 diplôme d'études collégiales, un diplôme offert dans les cégeps au Québec ;
 diplôme d'expertise comptable, un diplôme qui donne le droit d'exercer la profession d'expert comptable en France ;
 diplôme d'étude chorégraphique, un diplôme qui peut être obtenu dans un Conservatoire à rayonnement régional (CRR) en France, attestant d'un niveau technique et culturel élevé en danse, notamment classique et contemporaine ;
 direction de l'enseignement catholique, en France ;
 division des examens et concours, un service dépendant des rectorats en France ;
 diplôme européen de compétences, un diplôme sanctionnant trois années d'études parallèles dans quelques lycées européens (en France : Angers, Cholet & Saumur) ;
 Digital Equipment Corporation, une société d'informatique aux États-Unis ;
 , une organisation chargée de venir en aide aux victimes du séisme du 8 octobre 2005 au Cachemire indien ;
 , une extension du calcul extérieur en géométrie différentielle sur des espaces discrets.

Dec peut aussi désigner : 
 DEC, un artiste français ; 
 Deč, une localité de Serbie.

Homonymie d'acronyme